Ein Museumsfriedhof oder Friedhofsmuseum entsteht durch die Unterschutzstellung eines Friedhofs oder Teilen eines Friedhofs, oder durch das Aufstellen von Grabsteinen aufgehobener Gräber. Es kann auch ein mit einem Friedhof verbundenes Sepulkralmuseum bezeichnen, oder einen historischen Prominentenfriedhof, für dessen Besuch ein Eintrittsgeld zu bezahlen ist, wie beispielsweise den Sankt Petersburger Künstler- und Literatenfriedhof Tichwinskoje Kladbische.

Siehe auch:
 Museumsfriedhof (Kramsach)
 Liste von Friedhofsmuseen
 Sepulkralmuseum
 Soldatenfriedhof

Weblinks 

Friedhofstyp